BSF je lahko:

 Blejski strateški forum, mednarodna politična konferenca
 Baza slovenskih filmov, slovensko filmsko spletišče